Зурабя́н () — армянская фамилия. Происходит от мужского имени Зураб.

Известные носители 
 Зурабян, Арарат Анушаванович (род. 1963) — армянский политический и государственный деятель.
 Зурабян, Левон Арамович (род. 1964) — армянский политический и государственный деятель, депутат парламента Армении.
 Зурабян, Павел Александрович (1874—1942) — русский архитектор армянского происхождения, работал, в основном, в Тбилиси.
 Зурабян, Тельман Суренович (1934—1979) — советский и армянский журналист, писатель-искусствовед.

См. также 
 Зурабов